Río Pequeno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Pequeno (vattendrag i Spanien, Provincia de Lugo), Galicien, 
 Río Pequeno (vattendrag i Spanien, Provincia de Pontevedra, lat 42,67, long -7,99), Galicien, 
 Río Pequeno (vattendrag i Spanien, Provincia de Pontevedra, lat 42,33, long -8,53), Galicien, 

Robotskapade Spanienförgreningar